El nombre de «Catedral de San Francisco de Sales» es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como catedrales en honor al santo llamado Francisco de Sales

Advocación 
 San Francisco de Sales.

Catedrales 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Estados Unidos 
 Catedral de San Francisco de Sales, en Baker City, Oregon.
 Catedral de San Francisco de Sales, en Houma, Louisiana.
 Catedral de San Francisco de Sales, en Oakland, California.

en India 
 Catedral de San Francisco de Sales, en Aurangabad.
 Catedral de San Francisco de Sales, en Nagpur.